Eudes hace referencia a varios artículos:

Personas
 Eudes de Francia, rey de Francia entre el 888 y el 898.
 Eudes de Metz (742–814), arquitecto franco.
 Eudes el grande, duque de Aquitania entre el 700 y el 735.
 Eudes I de Blois  (950 – 996), conde de Blois y conde palatino.
 Eudes II de Blois (983 – 1037), hijo y sucesor del anterior.

Véase también
Odón

Nombres masculinos